Dies ist eine Liste der Ortschaften auf den Seychellen.

Die mit Abstand größte Stadt auf den Seychellen ist Victoria mit einer Einwohnerzahl von 22.881 (Stand 1. Januar 2005). Damit lebt ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadt.

In der folgenden Tabelle sind die größten Städte und Orte, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 29. August 1997 und 22. August 2002, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Insel, zu der die Stadt beziehungsweise der Ort gehört, aufgeführt.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Management and Information Systems Division
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Orte auf den Seychellen

 
Seychellen